Анике́й Ива́нович Свири́дов (1920—1999) — вальщик леса Селихинского леспромхоза Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Комсомольский район Хабаровского края. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 4 ноября 1920 года в селе Николаевка Амурской области Дальневосточной республики (ныне — Ивановского района Амурской области). По национальности русский.

В возрасте 12 лет потерял отца, после чего, для того чтобы иметь возможность помогать матери, оставил учёбу в школе и начал трудовую деятельность в колхозе родного села. В ноябре 1935 года 15-летний Аникей приехал в Хабаровский край, где три года (до достижения совершеннолетия) трудился разнорабочим в Афанасьевском тресте радиоуправления «Приморзолото». В августе 1939 года стал буровым рабочим геологоразведочного отряда того же радиоуправления.

В годы Великой Отечественной войны А. И. Свиридов, как работник золотодобывающей промышленности, имел бронь, однако желал сражаться на фронте. Дважды он добровольцем уезжал на фронт, но каждый раз возвращался к месту работы. Условия работы были очень тяжёлыми — зимой в забое в шахте ноги примерзали к ботинкам, а рабочая смена длилась 18-20 часов. За время работы на предприятии Аникей Иванович неоднократно награждался почётными грамотами, денежными премиями, ценными подарками, был занесён в книгу Почёта Афанасьевского треста радиоуправления «Приморзолото».

В ноябре 1955 года Аникей Иванович переехал в село Большая Картель, где стал работать вальщиком леса на делянках Больше-Картельского лесопункта Селихинского леспромхоза. За короткий период работы в совершенстве освоил технику работы бензопилой «Дружба», стал специалистом по валке кедрового леса. За свою работу неоднократно получал почётное звание «Лучший мотовальщик», побеждал в соревнованиях на звание «Мастер золотые руки» среди лесозаготовителей своего леспромхоза.

По итогам работы в семилетке (1959—1965) А. И. Свиридов был награждён орденом «Знак Почёта». В восьмой пятилетке (1966—1970) благодаря упорному труду А. И. Свиридова комсомольско-молодёжная бригада, в которой он трудился вальщиком леса, одержала победу в социалистическом соревновании по Хабаровскому краю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за выдающиеся заслуги в деле развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Свиридову Аникею Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1976 году А. И. Свиридов перешёл работать слесарем верхнего склада, затем с 1982 по 1991 год был кочегаром гаража леспромхоза. 

С 1991 года - на пенсии, проживал в селе Большая Картель. Скончался 9 января 1999 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (07.05.1971)
 орден Ленина (07.05.1971)
 орден «Знак Почёта» (17.09.1966)
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Ударник коммунистического труда (1968)
 Победитель социалистического соревнования
 Почётный гражданин Комсомольского района (15.08.1996)

За 36 лет безупречной работы Аникей Иванович неоднократно поощрялся благодарностями, почётными грамотами, его имя было занесено на Доску Почёта леспромхоза.

Память 
На фасаде здания общеобразовательной школы села Большая Картель установлена мемориальная доска в честь А. И. Свиридова.

Литература 
 Баранов П. Звёзды рабочей славы. — Хабаровск, 1972.

Примечания

Ссылки 
 

Лесозаготовители
Почётные граждане районов России